Словенская Первая лига 2018/2019 — 28-й розыгрыш турнира. Сезон начался 20 июля 2018 года и закончился 25 мая 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Анкаран». Его заменила «Мура», занявшая 1-е место во Второй лиге.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Словении на soccerway

Чемпионат Словении по футболу
Словения